Размови е български род от Охрид. Членове на фамилията са видни български общественици, възрожденци, просветни дейци, революционери от Македония.

Най-старият познат представител на рода е Димитър Размов, служител на Охридската архиепископия от 1690 година. Размо Немиот (Ράσμο-νέμιοτ), починал на 11 февруарий 1756 година се среща в поменик на охридски граждани. По-късен представител на рода е възрожденецът Коста Размов.

Друг представител на рода е фотографът Коста Размов (? – 1902), четник в четата на Филип Тотьо. Климент Размов (1884 – 1923) е деец на Македонската федеративна организация. Анастасия (Сийка) Христова Размова се омъжва за Владислав Ковачев през 1902 година.

Родословие

Бележки